Глушитель (оружейный)
 Глушитель (акустический фильтр)